Hengartner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hengartner (* 1944), Schweizer Immunologe
 Meinrad Hengartner (1925–1984), Schweizer Jugendführer und Gründer einer Hilfsorganisation
 Michael Hengartner (* 1966), Schweizer Biochemiker
 Thomas Hengartner (1960–2018), Schweizer Volkskundler

Siehe auch:
 Hangartner
 Henggart